Магне́зия:

Тривиальное название ряда соединений магния 
 Магнезия альба, белая магнезия — историческое название оксида магния. А также название основного карбоната магния.
 Магнезия — периклаз, природный минерал.
 Жжёная магнезия — тривиальное название оксида магния.
 Магнезия, или английская соль — гептагидрат сульфата магния.
 Сернокислая магнезия — жаргонно-профессиональное название лекарственного средства: 25 % раствора сульфата магния, используется в медицине.
 Спортивная магнезия — порошок оксида магния либо раствор соли магния, применяемый спортсменами.
 Магнезийное молоко — гидроксид магния.

Топонимы 
 Магнисия — ном в Греции.
 Магнисия (периферийная единица) — периферийная единица в периферии Фессалия в Греции.
 Магнесия-на-Меандре — древний город в Эолиде, на полуострове Малая Азия.
 Магнесия у Сипила — древний город в Лидии, сейчас турецкий город Маниса.
 Магнесия — мифический город в «Законах» Платона.

См. также 
 Магнезит